Skäckmalar (Douglasiidae) är en familj av fjärilar som beskrevs av Hermann von Heinemann och Maximilian Ferdinand Wocke 1876. Enligt Catalogue of Life ingår skäckmalar i överfamiljen Gracillarioidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Douglasiidae 33 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar